
Улица Кри́ву () — улица в Видземском предместье города Риги, в историческом районе Тейка. Начинается от улицы Земгалю, проходит в юго-восточном направлении, пересекает улицу Айзкрауклес и заканчивается перекрёстком с улицей Дзербенес. С другими улицами не пересекается.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Разрешено движение в обоих направлениях. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Улица Криву проложена в начале 1930-х годов под своим нынешним названием, которое никогда не изменялось. Оно происходит от слова «krīvs» (, см. Криве).

Примечательные здания 
 Дом № 6 (архитектор П. Берзкалнс, 1934 г.) является охраняемым памятником архитектуры местного значения.
 Дом № 11 — Институт физической энергетики.

Примечания 

Улицы Тейки